Stunden der Entscheidung steht für:

 Stunden der Entscheidung,  deutscher Fernsehfilm der Filmreihe Rosamunde Pilcher (1997)
 Konrad Adenauer – Stunden der Entscheidung, deutscher Fernsehfilm (2012)